Makkum (Bozum), een buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân (prov. Friesland)
Makkum (dorp), een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân (prov. Friesland)
Makkum (Drenthe), een buurtschap in de gemeente Midden-Drenthe (prov. Drenthe)
Zr.Ms. Makkum (1985), een Nederlandse mijnenjager